Мартин Лопез има више значења:

 Мартин Лопез (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Мартин Лопез (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику